«Олимпийский характер» — советский рисованный мультипликационный фильм 1979 года.

Сюжет 
Как медвежонок Миша стал олимпийским талисманом.

Создатели

Роли озвучивали 
 Роман Карцев — репортёр-воробей

 Олег Анофриев

 Зинаида Нарышкина — ворона / белочка / зайчик / медвежонок Миша

 Гарри Бардин

 Аркадий Райкин (в титрах К. Райкин)

См. также 
 1979 — Кто получит приз (мультфильм)
 1980 — Первый автограф (мультфильм)

Источники 
Отрывок из статьи:
 Почти девятиминутный фильм снял в 1979 году Б. А. Акулиничев. Это была первая картина олимпийской тематики на «Мульттелефильме» — «Олимпийский характер» (авторы сценария Э. Успенский, В. Винницкий, Ю. Шмалько, художник-постановщик С. П. Тюнин). В ней, как и в ленте «Кто получит приз?», изображались соревнования животных с участием Миши Олимпийского. Но, в отличие от работы В. М. Котеночкина, действие в «Олимпийском характере» было перенесено в условное пространство газетных страниц, что позволило авторам применить прием «оживших слов», обозначающих предметы или явления. Комментировал соревнования репортер-воробей, которого в первой редакции очень ярко озвучил Роман Карцев (перед выпуском на телеэкраны его реплики были переписаны, и интонационная окраска поблекла). Интересно, что в этой картине поднималась редкая для советского кино тема допинга — он был представлен в виде летающего слова «оса», которое пыталось ужалить одного из участников соревнования. Для ясности пришлось растолковать в одной из реплик, что допинг — это «наркотик такой, запрещенное средство».
Георгий Бородин «Олимпиада как мультфильм»

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Бориса Акулиничева
Мультфильмы об Олимпийских играх
Рисованные мультфильмы СССР 1979 года